Sezon 1944 był 14. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
9 goli:
 Urho Teräs (Turun Palloseura)
 Leo Turunen (Sudet Viipuri)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1944 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii